<p align="justify">Miss Paraíba BE Emotion 2018 foi a 61ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Paraíba BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion 2018, único caminho para o Miss Universo 2018. O evento comandado pelo cerimonialista Marcos Salles teve seu ápice no dia 17 de abril no Hotel Manaíra, localizado em João Pessoa sob a coordenação de Miguel Braga (mesmo coordenador do Miss Pernambuco). A grande vencedora, destoante de outras dez candidatas, foi a representante de Campina Grande, Ana Carla Medeiros, coroada por sua antecessora, Larissa Aragão, Miss Paraíba BE Emotion 2017.

Resultado

Colocações

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

Capital 
 João Pessoa - Brenda Lorraine

 João Pessoa - Daniela Suassuna

 João Pessoa - Ingrid Rayane

 João Pessoa - Jéssica Pinheiro

 João Pessoa - Rafaella Schmit

 João Pessoa - Taiane Santos

Outros Municípios 

 Areia - Danny Guimarães 

 Campina Grande - Ana Carla Medeiros 

 Catolé do Rocha - Jhenny Ariadne

 Lucena - Aline da Silva

 Serra Branca - Mylla Oliveira

Ligações externas 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Universe 

Miss Paraíba
Concursos de beleza de 2018 no Brasil